Семён Алексеевич Андреев (20 сентября 1924, село Эшмикеево, Чувашская автономная область — 23 октября 1943, Днепропетровская область) — гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, погиб в бою. Герой Советского Союза (1944, посмертно).

Биография 
Семён Андреев родился 1923 года в крестьянской семье. После окончания школы работал заведующим избой-читальней в родном селе.

С февраля 1942 года находился в рядах действующей армии, первоначально в запасном полку, получил специальность «бронебойщик». Полк, в котором служил Андреев, стал принимать активное участие в боевых действиях лишь с апреля 1943 года. Андреев принимал участие в форсировании Днепра. Так, 29 сентября 1943 года Андреев вместе со всем своим подразделением переправился через Днепр в районе южнее Днепропетровска. Подразделению удалось захватить плацдарм на захваченном немцами берегу, и в течение трёх суток отбивать ожесточённые атаки врага. Андрееву лично удалось подбить вражеский танк. За эти бои он был представлен к высокому званию Героя Советского Союза. Однако во время продолжения наступления, 23 октября 1943 года, Андреев погиб в бою. Он был похоронен в селе Вовниги Солонянского района Днепропетровской области.

22 февраля 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Семён Алексеевич Андреев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза посмертно.

Увековечение памяти 
В селе Эшмикеево, где родился Андреев, в честь него названы улица и школа. Также его бюст установлен в аллее Героев в селе Яльчики. Проводятся различные мероприятия, посвящённые памяти Андреева.

Примечания

Литература 
 
 Чувашская энциклопедия

Ссылки 
 Андреев Семен Алексеевич
 ИМЯ ЕГО БЕССМЕРТНО — Андреев Семен Алексеевич
 Завтра в Яльчикском районе пройдут памятные мероприятия, посвященные 85-летию Героя Советского Союза С. А. Андреева

Участники битвы за Днепр
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Солонянском районе